Ливенское — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Ливенское — посёлок в Краснознаменском районе Калининградской области.
 Ливенское — деревня в Ленинском районе Тульской области.

Украина 
 Ливенское — село в Новосанжарском районе Полтавской области.

См. также 
 Ливенское сельское поселение